Cuvântul Pop înseamnă de obicei un nume românesc de familie foarte răspândit; termenul pop se poate referi la:

Nume de familie 
 Pop (nume de familie)

Muzică 
 Muzică pop  un gen muzical
 Pop, un album al formației rock U2

Internet 
 Punct de prezență (în engleză: Point-Of-Presence, prescurtat POP)

Altele 
 Programul Operațional pentru Pescuit
 Pop, Uzbekistan
 Poluant organic persistent

Vezi și 
 Popa (nume de familie)
 Popeni (dezambiguizare)
 Popești (dezambiguizare)
 Popescu (nume de familie)
 Popovici (dezambiguizare)
 Popoviciu (nume de familie)
 Papp (nume de familie)

 Pope (dezambiguizare)
 Comitatul Pope (dezambiguizare)

Nume proprii